Il Campeonato Brasileiro Série A 2006 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2006) è stato la 36ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula
Girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Vince il campionato la squadra che totalizza più punti, retrocedono in Série B le ultime 4 classificate.

Partecipanti

Risultati

Classifica finale

Capoliste solitarie 
 2ª giornata: 
 8ª giornata: 
 Dalla 12ª alla 38ª giornata:

Verdetti
San Paolo campione del Brasile 2006 e qualificato per la Coppa Libertadores 2007 e la Coppa Sudamericana 2007.
Internacional, Grêmio, Santos, Paraná e Flamengo qualificati per la Coppa Libertadores 2007.
Vasco da Gama, Figueirense, Goiás, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo e Atlético Paranaense qualificati per la Coppa Sudamericana 2007.
Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz retrocessi in Série B.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Campeonato Brasileiro Série B 2006
Coppa del Brasile 2006

Altri progetti

Collegamenti esterni
  Risultati e referti sul sito ufficiale della CBF (versione archiviata)

Calcio nel 2006
2006